International Tour of Rhodes 2021 var den 15. udgave af det græske etapeløb International Tour of Rhodes. Cykelløbets prolog og tre etaper blev kørt på Rhodos fra 8. til 11. april 2021. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021.

Nordmanden Fredrik Dversnes fra  vandt løbet med fire sekunder til nærmeste forfølger.

Etaperne

Prolog

1. etape

2. etape

3. etape

Samlede stilling

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021